Toponímia:
 Oliveira, municipi brasiler a l'estat de Minas Gerais
 Oliveira de Azeméis, municipi portuguès al districte d'Aveiro (subregió d'Entre Douro e Vouga, regió del Nord)
 Oliveira de Frades, municipi portuguès al districte de Viseu (subregió Dão-Lafões, regió del Centre) 
 Oliveira do Bairro, municipi portuguès al districte d'Aveiro (subregió de Baixo Vouga, regió del Centre) 
 Oliveira do Hospital, municipi portuguès al districte de Coïmbra (subregió de Pinhal Interior Norte, regió del Centre) 
 Biografies:
 Alberto de Oliveira (Saquarema, Rio de Janeiro, 1859 — Niterói, 1937), poeta brasiler
 António de Oliveira Salazar, professor universitari, estadista i dictador portuguès, 13è President de Portugal (1932-1974) 
 Augusto de Oliveira Machado (Lisboa, 1845 - 1924), compositor portuguès
 Baldwina d'Oliveira Sayâo (Niterói, Estat de Rio de Janeiro, 1902 - Lincolnville, Maine, 1994), soprano brasilera nacionalitzada estatunidenca
 Carlos Alberto de Oliveira Secretario (São João da Madeira, 1970), futbolista portugués que jugava de defensa
 Carlos Manuel Oliveira (Porto, 1974), futbolista portuguès que ocupava la posició de defensa 
 Carlos Roberto de Oliveira (Duque de Caxias, 1954), futbolista i polític de Rio De Janeiro 
 Denílson de Oliveira (1977), futbolista brasiler 
 Donizete Oliveira (Bauru, 1968), futbolista brasiler que disputà sis partits amb la selecció del Brasil
 Genilson Andres de Oliveira (Joao Pessoa, 1974), futbolista brasiler
 Gérson de Oliveira Nunes (Niterói, 1941), futbolista brasiler 
 Guilherme Oliveira Santos (Jequié, 1988), futbolista brasiler 
 João Baptista de Oliveira Figueiredo (Rio de Janeiro, 1918 — 1999), general i polític brasiler 
 João Carlos de Oliveira (Pindamonhangaba, Estat de São Paulo, 1954 - 1999), atleta brasiler especialista en triple salt i salt de llargada
 Jorge Miguel De Oliveira Ribeiro (Lisboa, 1981), futbolista portuguès que ocupa la posició de defensa
 Mazinho Oliveira (Rio de Janeiro, 1965), futbolista brasiler 
 Nuno Ricardo de Oliveira Ribeiro (Lisboa, 1977), futbolista portuguès que ocupa la posició de migcampista
 Pablo Oliveira Serrano (Puebla de Guzmán, 1987), futbolista andalús que ocupa la posició de defensa
 Ricardo Oliveira (São Paulo, 1980), futbolista brasiler que juga en la posició de davanter centre
 Rui de Oliveira, professor, escriptor i il·lustrador brasiler
 Valdemar Oliveira (Recife, Pernambuco, 1900 - 1977), professor, escriptor, músic, compositor, home de teatre, folklorista i periodista brasiler